Из-за Грасии () — американская комедийная драма, срежиссированная Томом Симесом. Главную роль в фильме сыграл Джон Шнайдер.

Премьера фильма состоялась 4 августа 2017 года на кинофестивале «Great Lakes Christian Film Festival», а прокат в кинотеатрах США начался 15 сентября этого же года. При бюджете в 1,2 млн долларов, кассовые сборы составили всего 91 тысячу долларов.

Сюжет 
Когда новая ученица Грасия Дэвис прибывает в дискуссионный класс под названием «христиане под прикрытием» Чейз и ОБ бросают вызов отстаивать то, во что они верят. Грасиа олицетворяет теплоту и уверенность, заводя как друзей, так и врагов. Её религиозный взгляд на мир вскоре оказывается не самым стандартным и принимаемым в классе, по сравнению с другими. Когда она сталкивается с двойными стандартами в отношении свободы слова, школьные преподаватели понимают ошибку учителя-христианина. Всё это время Грасия общается с однокурсником, который находится в абьюзивных отношениях. С растущей привязанностью к другу, которому он когда-то боялся даже позвонить, Чейз в конечном итоге начинает следовать её мужественному примеру и идет на огромный личностный риск, чтобы узнать своё собственное мнение.

В ролях 
 Джон Шнайдер — директор Шоб
 Крис Массолиа — Чейз Морган
  — Эми
 Бен Дейвис — Зак Брэди
 Кэрол Джин Уэллс — сестра Чейза
 Мориа Смоллбоун — Грасия Дэвис
 Криста Бэт Кэмпбелл — Ханна
 Эмма Эль Робертс — Забрина
 Лиза Арнольд — Мисс Морган
 Тодд Терри — Джеймс Райан
 Марк Смеби — Дональд Морган
 Кэти Уокер — Мисс Райан
 Джеймс Хэрлоу Палмер — учитель физкультуры
 Пэт Паттерсон — Барб
 Джесси Ярборо — папа
 Анджелита Нельсон — Мисс Дэвис
 Холли Хоук — беременная мама
 Лэдсон Дейн — Мистер Эндрю Дэвис
 Челси Брайан — библиотекарша

Примечания